Case fatality rate, la forma més habitual de traducció de taxa de letalitat.
 Căile Ferate Române, companyia pública del ferrocarril de Romania
 CFR Cluj (per l'acrònim en romanès de l'anterior Căile Ferate Române), club de futbol establert a Cluj-Napoca (Romania)
 Council on Foreign Relations, organització privada nord-americana interessada en política exterior
 Code of Federal Regulations, recull de les normes i regulacions emeses pel govern federal dels Estats Units
 Cost and Freight, incoterm sobre el transport en vaixell